Mother může být:
 Mother (album, Kubb) – album britské rockové skupiny Kubb
 Mother (album, Luna Sea) – album japonské rockové skupiny Luna Sea
 Mother (píseň, Pink Floyd) – píseň britské rockové skupiny Pink Floyd
Mother (píseň, John Lennon) – píseň britského hudebníka Johna Lennona